Kreuzkogel heißen:
 ein Berg () im Kreuzkamm der Ötztaler Alpen in Tirol, siehe Kreuzkogel (Kreuzkamm)
 drei Berge in der Ankogelgruppe der Hohen Tauern in Salzburg:
 Kreuzkogel (Sportgastein) ()
 Kreuzkogel (Badgastein) ()
 Kreuzkogel (Dorfgastein) ()
 ein Berg () im Geigenkamm der Ötztaler Alpen in Tirol, siehe Kreuzkogel (Geigenkamm)
 ein Berg () in den Wölzer Tauern in der Steiermark, siehe Kreuzkogel (Wölzer Tauern)
 ein Berg () in den Seckauer Tauern in der Steiermark, siehe Kreuzkogel (Seckauer Tauern)
 ein Berg () im Gesäuse in der Steiermark, siehe Kreuzkogel (Gesäuse)
 ein Berg () im Grazer Bergland in der Steiermark, siehe Schiffall
 ein Berg () in der Gleinalpe in der Steiermark, siehe Kreuzkogel (Gleinalpe)
 ein Berg () im Sausal in der Steiermark, siehe Kreuzkogel (Sausal)